Рогозеро — пресноводное озеро на территории Кубовского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,3 км², площадь водосборного бассейна — 44,4 км². Располагается на высоте 135,4 метров над уровнем моря.

Форма озера дугообразная, продолговатая: оно на два с половиной километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-западной оконечности озера вытекает река Нижний Рогой, впадающая в реку Суму, которая является притоком реки Водлы, впадающей в Онежское озеро.

Ближе к юго-западной оконечности Рогозера расположен один небольшой остров без названия.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100411102000019526.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Сумы (притока Водлы)
Озёра Пудожского района